Antonio Ruiz puede referirse a:

 Antonio Ruiz Arroyo "Antonio Quirós" (1912-1984), pintor español.
 Antonio Ruiz Cervilla "Antonio Ruiz" (1937-), futbolista y entrenador español.
 Antonio Ruiz Hierro "Antonio Hierro" o "Hierro I" (1959-), futbolista español.
 Antonio Ruiz Soler "Antonio El Bailarín" (1921-1996), bailarín y bailaor flamenco.
 Antonio Ruiz de Montoya (1582-1652), jesuita peruano.
 Antonio Ruiz Valero (1971-), futbolista español.
 Antonio José Ruiz (1926-2003), cineasta español.
 Juan Antonio Ruiz "Espartaco" (1962-), torero español.
 Antonio Ruiz El Sombrerero(1783-1860), torero español de finales del siglo XVIII y mediados del XIX.
 Antonio Ruiz, periodista español.